Матейчук Іван Олександрович (* 1987) — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Матейчук Максим Григорович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

прізвища
Прізвища на -ук